CTV:

 CTV Television Network, канадская частная телекомпания
 CTV News, один из телеканалов вышеназванной компании
 , тайваньская телекомпания

Аббревиатуры 
 CTV, кабельное телевидение

См. также 
 CCTV